Пойковський — щорічний міжнародний шаховий турнір імені Анатолія Карпова, що проводиться з 2000 року в м. Пойковський Нєфтеюганського району Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області Росія.

У шаховому турнірі беруть участь 10 гравців, за винятком турніру 2010 року — тоді за шахові столи сіли відразу 12 гросмейстерів.

Турнір має своїх «старожилів», зокрема Олександр Оніщук (переможець турніру в 2002 році), який брав участь в турнірах з 2000 по 2013 роки.

Переможці турніру

Примітки

Посилання 
 Сайт турніру  

Шахові змагання у Росії
Шахи в Росії